Пи́нежский уе́зд — административная единица в составе Вологодского наместничества, Архангельского наместничества и Архангельской губернии, существовавшая до 1927 года. Административный центр — село Карпогоры.

География 
Пинежский уезд был расположен в центральной части Архангельской губернии. Граничил с Архангельским, Мезенским, Шенкурским, Холмогорским уездами и с Сольвычегодским уездом Вологодской губернии. Территория уезда от границ Вологодской губернии по системе реки Пинеги представляла низменную равнину; далее как по реке Пинеге, так и в бассейне реки Покшенги становилась холмистой и более сухой, к западной границе она снова понижалась, представляя всхолмленную равнину; от среднего течения Пинеги к северо-западу, к границе Архангельского уезда, простирались возвышенности, высшая точка которых известна под названием Красной горы, состоящей из красного песчаника; по правому берегу Пинеги, выше города Пинеги, простирались Пильи горы. Северная часть уезда по реке Кулой, была более ровная, имела общий склон к Белому морю, хотя по правому берегу верхней и средней части Кулоя располагались каменистые возвышенности, постепенно понижавшиеся и переходившие в болотистую, луговую равнину. Площадь уезда в конце XIX в. была равна 46,8 тыс. км².

История 
Пинежский уезд был образован во время административной реформы Екатерины II в 1780 году на территории бывшего Кеврольского уезда и части Двинского уезда, когда он был включён в состав Архангельской области Вологодского наместничества. В 1784 году Архангельская область была преобразована в самостоятельное Архангельское наместничество. В 1796 году Архангельское наместничество стало именоваться Архангельской губерний.

В 1924 году к Емецкому уезду была перечислена Верхнепаленьгская волость, а в состав Мезенского уезда были переданы Карьепольская и Совпольская (без деревни Кулой и села Кулой) волости Пинежского уезда. 

В 1927 году уезд был упразднён, а его территория присоединена к Архангельскому уезду, который был упразднён в 1929 году вместе с Архангельской губернией. Территория бывшего Пинежского уезда отошла к Пинежскому и Карпогорскому районам Северного края.

Административное деление 
В 1913 году в состав уезда входило 10 волостей:
 Леуновская — д. Леуново;
 Михайловская — с. Чешегора; 
 Никитинская — с. Карпогорское; 
 Подборская — д. Подборы;
 Совпольская — д. Чижгорская; 
 Сурско-Сергиевская — с. Сура;
 Тимошинская — с. Сульца; 
 Труфаногорская — д. Труфанова-Гора;
 Юрольская — д. Юрола; 
 Ярушевская — д. Явзора; 

По данным на 1 января 1926 года уезд делился на 4 волости, которые в свою очередь делились на 22 сельсовета (с/с):
 Карпогорская волость. Центр — село Карпогоры. 6 с/с
 Пинежская волость. Центр — село Пинега. 7 с/с
 Сурская волость. Центр — село Сура. 5 с/с
 Труфаногорская волость. Центр — село Чакола. 4 с/с

Демография 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 28,8 тыс. чел. В том числе русские — 99,8 %. В городе Пинега проживало 994 чел.. В 1924 году в Пинежском уезде на площади 35752 кв. км проживало 36534 человека.

Населённые пункты 
Крупнейшие населённые пункты по переписи населения 1897 года, жит.:
 г. Пинега — 994;
 с. Шардонемское — 710;
 с. Нюхча — 655;
 с. Шетогорское — 548;
 с. Кушкопала — 529;
 с. Сульца — 518;
 с. Карпогорское — 492;

Примечания

Ссылки 
 
 Алфавитный каталог населенных мест Пинежского уезда 
 Старые карты Пинежского уезда 

Уезды Архангельской губернии